

Persone 
 Alberto Mazzucato – musicista italiano
 Augusto Mazzucato – calciatore italiano
 Giovanni Mazzucato (1787–1814) – botanico italiano
 Giovanni Mazzucato (1889–1968) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Mariana Mazzucato – economista italiana
 Michele Mazzucato – astronomo italiano
 Nicola Mazzucato – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano
 Roberto Mazzucato – atleta italiano
 Valerio Mazzucato – calciatore italiano

Altro 
 35461 Mazzucato – asteroide della fascia principale